Bukovac peut désigner :

Toponymes 
en Bosnie-Herzégovine
Bukovac, un village situé dans le district de Brčko ;
Bukovac, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Bukovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Bukovac, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Bukovac, un village situé dans la municipalité de Plužine ;
en Serbie
Bukovac, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Petrovaradin et dans le district de Bačka méridionale ;
Bukovac, un village situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Bukovac, une localité située dans la municipalité de Mionica, district de Kolubara ;
Bukovac, un village situé dans la municipalité de Preševo, district de Pčinja ;

Autres 
Bukovac, un peintre croate.